Maria Königin steht für:

 Maria Königin, Marientitel und katholisches Marienfest
 Maria-Königin-Kirche, Kirchen und Kapellen